Оливье́ Монтеррюбьо́ (; ) — французский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за «Нант» и «Ренн».

Клубная карьера 
Монтеррюбьо начал свою карьеру в клубе «Нант» в 1996 году. В сезоне 1998/1999 он помог клубу выиграть Кубок Франции, а сам был признан лучшим молодым футболистом года во Франции. В следующем сезон Оливье помог клубу вновь выиграть трофей, а через год стал чемпионом Франции в составе «канареек».

Летом 2001 года Монтеррюбьо перешёл в стан главного соперника «Нанта», другой бретонский клуб — «Ренн». Дебют в новой команде был осложнён враждебностью болельщиков «Ренна» по отношению к Оливье. Однако со временем, благодаря своей игре, он сумел стать любимцем на «Рут де Лорьян». В нападении «Ренна» он составил супер-дуэт со швейцарским форвардом Александром Фраем. В сезоне 2004/05 Оливье стал капитаном команды. Монтеррюбьо был лидером чемпионата Франции по количеству голевых передач в сезонах 2004/05 и 2005/06, а по окончании сезона 2006/07 был вторым по этому показателю. В «Ренне» он отыграл пять сезонов, приняв участие в 215 матчах и забив 41 мяч.

В январе 2007 года Монтеррюбьо перешёл в «Ланс» в качестве замены ушедшему в «Ренн» Оливье Томеру. 3 февраля 2007 года в матче против «Валаньсьена» он дебютировал за новый клуб. 22 сентября в поединке против «Тулузы» Оливье забил свой первый гол. В конце сезона команды вылетела в Лигу 2, несмотря на то, что Монтеррубио набрал отличную форму и много забивал.

Летом 2008 года Оливье подписал контракт с швейцарским «Сьоном». 19 июля в матче против «Арау» он дебютировал в швейцарской Суперлиге. 24 июля в поединке против «Янг Бойз» Монтеррюбьо забил свой первый гол за новый клуб, реализовав пенальти. По окончании сезона он вернулся во Францию, где на протяжении двух сезонов выступал за «Лорьян».

Международная карьера 
Несмотря на то, что Монтеррюбьо был одним из талантливейших футболистов своего поколения во Франции, он не сыграл за национальную сборную ни одного матча. Трижды Оливье вызывался в сборную Франции для подготовки к матчам, но на поле так ни разу не появился.

Достижения 
Командные

 «Нант»
 Чемпион Франции: 2000/01
 Обладатель Кубка Франции: 1998/99, 1999/00

Индивидуальные
 Лучший молодой футболист года во Франции: 1999

Примечания

Ссылки 
 
 Olivier Monterrubio’s profile, stats & pics

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Лорьян»